Doug Harold Houda (né le  à Blairmore, Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Red Wings de Détroit au repêchage d'entrée de 1984. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings de Détroit au poste d'assistant entraîneur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1981-1982|| Wranglers de Calgary || LHOu ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1982-1983|| Wranglers de Calgary || LHOu||71 ||5 ||23 ||28 ||99 ||16 ||1 ||3 ||4 ||44 
|-
| 1983-1984|| Wranglers de Calgary || LHOu||69 ||6 ||30 ||36 ||195 ||4 ||0 ||0 ||0 ||7 
|-
| 1984-1985|| Wranglers de Calgary || LHOu||65 ||20 ||54 ||74 ||182 ||8 ||3 ||4 ||7 ||29 
|-
| 1984-1985|| Wings de Kalamazoo || LIH ||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||0 ||2 ||2 ||10 
|-
| rowspan="2"|1985-1986|| Wranglers de Calgary || LHOu||16 ||4 ||10 ||14 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Tigers de Medicine Hat || LHOu||35 ||9 ||23 ||32 ||80 ||25 ||4 ||19 ||23 ||64 
|-  
| 1985-1986|| Red Wings de Détroit || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1986-1987|| Red Wings de l'Adirondack || LAH ||77 ||6 ||23 ||29 ||142 ||11 ||1 ||8 ||9 ||50  
|-
| 1987-1988|| Red Wings de l'Adirondack || LAH ||71 ||10 ||32 ||42 ||169 ||11 ||0 ||3 ||3 ||44  
|-
| 1987-1988|| Red Wings de Détroit || LNH ||11 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1988-1989|| Red Wings de l'Adirondack || LNH ||7 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1988-1989|| Red Wings de Détroit ||  LNH ||57 ||2 ||11 ||13 ||67 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
| 1989-1990|| Red Wings de Détroit || LNH ||73 ||2 ||9 ||11 ||127 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1990-1991|| Red Wings de l'Adirondack ||  LAH ||38 ||9 ||17 ||26 ||67 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|1990-1991|| Red Wings de Détroit ||  LNH ||22 ||0 ||4 ||4 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Whalers de Hartford || LNH ||19 ||1 ||2 ||3 ||68 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1991-1992|| Whalers de Hartford ||  LNH ||56 ||3 ||6 ||9 ||125 ||6 ||0 ||2 ||2 ||13 
|-
| 1992-1993|| Whalers de Hartford || LNH ||60 ||2 ||6 ||8 ||167 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|1993-1994|| Whalers de Hartford || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Kings de Los Angeles ||  LNH ||54 ||2 ||6 ||8 ||165 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 1994-1995|| Sabres de Buffalo ||  LNH ||28 ||1 ||2 ||3 ||68 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1995-1996|| Americans de Rochester ||  LAH ||21 ||1 ||6 ||7 ||41 ||19 ||3 ||5 ||8 ||30 
|- 
| 1995-1996|| Sabres de Buffalo ||  LNH ||38 ||1 ||3 ||4 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1996-1997|| Grizzlies de l'Utah || LIH ||3 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1996-1997|| Islanders de New York || LNH ||70 ||2 ||6 ||8 ||99 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|1997-1998|| Islanders de New York ||  LNH ||31 ||1 ||2 ||3 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||24 ||1 ||2 ||3 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1998-1999|| Red Wings de Détroit || LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1998-1999|| Red Wins de l'Adirondack ||  LAH ||73 ||7 ||21 ||28 ||122 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 1999-2000|| Americans de Rochester ||  LAH ||79 ||7 ||17 ||24 ||175 ||21 ||1 ||8 ||9 ||39 
|-  
| 1999-2000|| Sabres de Buffalo ||  LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2000-2001|| Americans de Rochester ||  LAH ||43 ||6 ||20 ||26 ||106 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-  
| 2001-2002|| Americans de Rochester ||  LAH ||64 ||6 ||22 ||28 ||170 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2002-2003|| Americans de Rochester ||  LAH ||77 ||3 ||22 ||25 ||191 ||3 ||0 ||2 ||2 ||22
|-  
| 2002-2003|| Sabres de Buffalo ||  LNH||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 

|561 ||19 ||63 ||82 ||1104 ||18 ||0 ||3 ||3 ||21

Références 

Naissance en juin 1966
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Wranglers de Calgary
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace